Kimbrough ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Kimbrough (1936–2023), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Frank Kimbrough (1956–2020), US-amerikanischer Jazzmusiker
 James William Kimbrough (* 1934), US-amerikanischer Botaniker und Mykologe
 John Kimbrough (1918–2006), US-amerikanischer Footballspieler und Schauspieler
 Junior Kimbrough (1930–1998), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Shane Kimbrough (* 1967), US-amerikanischer Astronaut

Kimbrough ist der Name folgender Orte:

 Kimbrough (Alabama)